Vila Beatriz é um bairro do distrito de Alto de Pinheiros, na cidade brasileira de São Paulo. O Córrego das Corujas, que foi canalizado o separa da Vila Madalena. O bairro tem uma fronteira difusa com o loteamento que a Companhia City criou no Alto de Pinheiros, por volta de 1950.

Bairros do Alto de Pinheiros